Бамус:

 Бамус — вулкан, расположен на острове о. Новая Британия, входящий в состав провинции Западная Новая Британия, в Папуа — Новая Гвинея. 
 Бамус, Дрисс — марокканский футболист, полузащитник.